Trollhättan (gemeente)
 Trollhättan (stad)